Burgemeester Visserbrug, een brug in de Nederlandse stad Vlissingen
 Visserbrug (Groningen), een brug in de Nederlandse stad Groningen